Jeremy Jordan (ur. 1973) – amerykański aktor, piosenkarz i kompozytor
 Jeremy Jordan (ur. 1978) – kanadyjski aktor pornograficzny
 Jeremy Jordan (ur. 1984) – amerykański aktor, piosenkarz i tancerz